⅔Thayer House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thayer House (Massachusetts), NRHP-ID 86001893
 Thayer House (Montana), NRHP-ID 86002781